Шибан — унук Чингісхана
 Шибан — назва села Побєдне Сакського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року